Den Namen Kotányi führen:
 der ungarische Schriftsteller und Architekt Attila Kotányi
 der österreichische Gewürzhersteller Kotányi
 die Malerin Hilde Pollak-Kotanyi
 der Geburtsname der Schriftstellerin Else Jerusalem